Клеоник — мужское имя греческого происхождения. Известные носители:

 Клеоник (Клеоник Амасийский) — святой мученик, был распят в 308 в Амасии Понтийской.
 Клеоник (Новгородов) — архимандрит одного из московских монастырей.

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки